Тантал може да се отнася до:
 Тантал (митология), герой от древногръцката митология
 Тантал (син на Бротей) II, първият съпруг на Клитемнестра
 Тантал (елемент), химичен елемент